Кингз — многозначный термин.
Топоним
 Кингз (округ США)
 Кингз (река)
Название команды
 Лос-Анджелес Кингз — команда НХЛ, Лос-Анджелес, США
 Сакраменто Кингз — команда НБА, Сакраменто, США

См. также 
Кингс